Brosius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brosius (1876–1956), US-amerikanischer Kraftsportler
 Caspar Max Brosius (1825–1910), deutscher Arzt und Psychiater
 Christiane Brosius (* 1966), deutsche Ethnologin und Südasienwissenschaftlerin
 Dieter Brosius (* 1936), deutscher Historiker und Archivar
 Frauke Brosius-Gersdorf, deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 George Brosius (1839–1920), deutscher und US-amerikanischer Turnlehrer
 Hagen Brosius (* 1988), deutscher Leichtathlet und Extrem-Hindernisläufer

 Jack Brosius (* 1940), US-amerikanischer Kanute
 Jürgen Brosius (* 1948), deutscher Evolutionsbiologe
 Karl Brosius (1855–1920), preußischer Generalleutnant
 Klaus-Ludwig Brosius (* 1944), deutscher Hindernisläufer
 Laura Brosius (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Marriott Henry Brosius (1843–1901), US-amerikanischer Politiker
 Otto Brosius (1899–1975), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Walter Brosius (1902–1973), deutscher Politiker